Олиас-дель-Рей () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 40 км². Население — 6867 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial 
 Diputación de Toledo
 Historia de Olías del Rey (Biblioteca)

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо